Hélène Esnault (1953), een Frans/Duits wiskundige
Gilles Esnault, een Frans schilder
Patrice Esnault (1961), een Frans voormalig wielrenner
Robert Esnault-Pelterie (1881 - 1957), een Frans luchtvaartingenieur en raketpionier